Американское Самоа на летних Олимпийских играх 2016 года было представлено 4 спортсменами в 3 видах спорта. Знаменосцем сборной Американского Самоа на церемонии открытия Игр стал бронзовый призёр Тихоокеанских игр 2015 года в тяжёлой атлетике Танумафили Юнгблут, а на церемонии закрытия — дзюдоист Бенджамин Уотерхаус. По итогам соревнований сборная Американского Самоа, принимавшая участие в своих восьмых летних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 
  Дзюдо
 Бенджамин Уотерхаус

  Лёгкая атлетика
 Исаак Силафау
 Джордан Магэо

  Тяжёлая атлетика
 Танумафили Юнгблут

Результаты соревнований

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Американского Самоа  на сайте Sports-reference.com
 Американское Самоа на официальном сайте МОК
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года